Кінофільми із назвою «Коханці»:
 Коханці (фільм, 1958) () — французька драма Луї Маля. Приз Венеційського кінофестивалю.
 Коханці (фільм, 1968) () — франко-італійська мелодрама Вітторіо Де Сіки.
 Коханці (фільм, 1991) () — іспанська мелодрама Вісенте Аранди. Дві премії Гойя, дві премії ADIRCAE та ін. нагороди.
 Коханці (фільм, 1999) () — французька драма Жана-Марка Барра.
 Коханці (фільм, 2006) () — російська мелодрама Марини Мигунової.
 Коханці (фільм, 2008) (, дослівно — «Дві коханки») — американська мелодрама Джеймса Грея.